Tremmel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Tremmel (1891–1949), deutscher Politiker (CSU)
 Anton Tremmel (* 1994), deutscher Skirennläufer
 Bettina Tremmel (* 1971), deutsche Provinzialrömische Archäologin
 Gerhard Tremmel (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Hans Tremmel (* 1963), deutscher römisch-katholischer Theologe, Sozialethiker und Hochschullehrer
 Johann Christian Tremmel (1773–1845), evangelisch-lutherischer Theologe
 Jörg Tremmel (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler
 Ludwig Tremmel (1875–1946), österreichischer Architekt
 Markus Tremmel (* 1968), deutscher Journalist, Moderator und Verleger
 Paul Tremmel (* 1929), Pfälzer Mundartdichter
 Paul Tremmel (Politiker) (1940–2015), österreichischer Politiker (BZÖ/FPÖ)
 Peter Tremmel (1874–1941), deutscher Gewerkschafter und Politiker (Zentrum)
 Red Vaughan Tremmel (* 1970), US-amerikanische Historikerin, Installations- und Videokünstlerin
 Rudolf Tremmel (1905–1971), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Tina Tremmel (* 1981), deutsche Leichtathletin und Triathletin
 Viktoria Tremmel (* 1972), österreichische Bildhauerin
 Waleri Tremmel, österreichisches Opfer des Stalinismus

Tremmel bezeichnet folgende Orte:
 Tremmel (Adelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Adelzhausen im Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern

Siehe auch:
 Treml